Ми — многозначный термин:

Фамилия 
 Ми — китайская фамилия.

  (1860—1926) — шотландский журналист и астроном-любитель.
 Ми, Артур Генри (1875—1943) — английский писатель, журналист и педагог.
 Ми, Бен (род. 1989) — английский футболист.
 Ми, Берти (1918—2001) — английский футболист и футбольный тренер.
 Ми, Густав (1868—1957) — немецкий физик.
 Ми, Маргарет (1909—1988) — британский иллюстратор.
  (Anne Mee; 1765—1851) — английская художница-миниатюристка.

Топоним 
 Ми — река на Шри-Ланке.

Другое 
 Ми — нота.
 Ми — новогреческое обозначение буквы мю.
 Ми — знак каны.
 «Ми» — марка советских/российских вертолётов ОКБ им. Миля:
 Ми-8 — модель наиболее распространённого вертолёта.

См. также 
 MI